Höllberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Höllberg (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortsteil von Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung Steiermark
 Höllberg (Gemeinde Eben), Streusiedlung bei Eben im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Höllberg (Gemeinde Eibiswald), Ortsteil von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Höllberg (Gemeinde Eschenau), Ortsteil von Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Höllberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höllberg (Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld), Ortsteil von Krottendorf-Gaisfeld, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Höllberg (Gemeinde Pierbach), Ortsteil von Pierbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Höllberg (Haselbach), Ortsteil von Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höllberg (Kammlach), Ortsteil von Kammlach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Höllberg (Niederbergkirchen), Ortsteil von Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Berge:
 Höllberg (Salzburger Schieferalpen), 1583 m, bei Flachau, Land Salzburg
 Höllberg (bei Bad Großpertholz), 1000 m, im Waldviertel an der Grenze zum Mühlviertel bei Bad Großpertholz, Niederösterreich
 Höllberg (bei Groß-Gerungs), 760 m, im Waldviertel bei Groß-Gerungs, Niederösterreich
 Höllberg (bei Gutau), 748 m, im Mühlviertel bei Gutau, Oberösterreich
 Höllberg (Westerwald), 643 m, mit Sendeanlage, in Hessen
 Höllberg (Adelsried), (545 m), Berg bei Adelsried, Landkreis Augsburg, Bayern
 Höllberg (Bayerischer Wald, Rettenbach), (540 m), bei Haslhof in Rettenbach (Oberpfalz)
 Höllberg (Bayerischer Wald, Rattenberg), (502 m), bei Weberhäusl in Rattenberg (Niederbayern)
 Höllberg (Pekelský vrch), (487 m), Isergebirgsvorland, Tschechien

Siehe auch:
 Hollberg